El Jardí de les Teuleries (en francès, jardin des Tuileries), un conjunt de jardins situat a París, a França;
 El Palau de les Teuleries (en francès, palais des Tuileries), un palau que, encara que destruït al , dona nom als seus jardins, actualment encara conservats;
 El barri de les Teuleries (en francès, quartier des Tuileries), un antic barri de París, a França, que avui dia fa part d'altres divisions administratives;
 El Saló de les Teuleries (en francès, Salon des Tuileries), un saló d'art celebrat anualment a París del 1923 al 1962;
 Tuileries, una estació del metro de París;
 Les Tuileries, un municipi situat a Suissa.